Murfreesboro er navn på flere byer i USA:
 Murfreesboro, Arkansas
 Murfreesboro, North Carolina
 Murfreesboro, Tennessee